Иван Фёдорович Годовиков (1807 год, Санкт-Петербург — 1878 год, Петербург) — российский археолог, краевед, автор труда «Описание и изображение древностей Псковской губернии».

Биография 

Иван Фёдорович Годовиков — писатель-археолог; служил по ведомству путей сообщения, инженер-полковник.
Родился он в 1807 г. в Санкт-Петербурге. Поступил на военную службу в 1820 г., которую проходил в разных должностях и чинах. В 1851 г. вышел в отставку по состоянию здоровья. В 1853 году вновь был определен на службу и назначен начальником искусственного стола Псковской губернской строительной и дорожной комиссии. С этого момента его жизнь и служебная деятельность связаны с Псковом.
Оставил после себя очень важный в археологическом отношении труд: «Описание и изображение древностей Псковской губернии», напечатанный псковским археологическим обществом в 1880—1882 годах.
30 декабря 1865 г. был уволен со службы в звании полковника. Продолжил исследования псковской архитектуры.
Иван Фёдорович cкончался в Петербурге, от тифа. Похоронен на Малоохтинском кладбище.

Награды 
В 1859 г. был награждён орденом св. Анны 3-ей степени и в 1864 г. произведён в подполковники.

Интересные факты 
 Всё свободное время Иван Фёдорович  Годовиков посвящал изучению и обмерам археологических и исторических памятников Пскова, а также его пригородов:
 Изборска,
 Печор,
 Острова.
 Его труд «Описание и изображение древностей Псковской губернии» состоит из двух обширных рукописных томов: «Краткого исторического обозрения г. Пскова и его древностей» и «Атласа рисунков древностей Пскова». «Атлас» содержит планы, изображения фасадов зданий. Рисунки, выполненные акварелью, имеют огромную историческую и художественную ценность. Этот труд увидел свет только после смерти автора в 1880-1882 гг.). «Атлас» так и не был напечатан.

Примечания

Литература

Труды И. Ф. Годовикова 
 «Описание и изображение древностей Псковской губернии»: посмертное издание сочинения инженера-полковника И. Ф. Годовикова, пожалованного Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем Псковскому Археологическому Обществу. Вып. 1 / И. Ф. Годовиков; издание Псковской Археологической Комиссии.
 Место издания: Псков
 Издательство: Типография Губернского Правления
 Дата издания: 1880
 Физическое описание: 132 с.
 Библиотечный фонд: Псковская областная универсальная научная библиотека
 «Описание и изображение древностей Псковской губернии»: посмертное издание сочинения инженера-полковника И. Ф. Годовикова, пожалоннаго Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем Псковскому Археологическому Обществу. Вып. 2 / И. Ф. Годовиков; издание Псковского Археологического общества. — Псков : Типография губернского правления, 1881. — 125 с. Читать полный текст
 «Описание и изображение древностей Псковской губернии»: посмертное издание сочинения инженера-полковника И. Ф. Годовикова, пожалоннаго Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем Псковскому Археологическому Обществу. Вып. 3 / И. Ф. Годовиков; издание Псковского Археологического общества. — Псков : Типография губернского правления, 1882. — 61 с.

Литература о И. Ф. Годовикове 
 Евлентьев, К. К. И. Ф. Годовиков / К. Евлентьев // Труды Псковского Археологического общества, 1914—1915 г. — Псков, 1915. — Вып. 11. — С. 133—142.
 Окулич-Казарин, Н. Ф. Предложение барона П. А. Вревского : [из отчета секретаря ПАО за 1914 г.] / Н. Ф. Окулич-Казарин // Труды Псковского Археологического общества, 1914—1915 г. — Псков, 1915. — Вып. 11. — С. 186—187.
 Об издании П. А. Вревским альбома рисунков, планов и чертежей Годовикова.
 Медников, М. М. Исследователи земли Псковской : [Иван Федорович Годовиков] / М. М. Медников // Материалы Х научно-практической конференции учащихся Псковской области «Шаг в будущее». — Псков, 2005. — С. 11.
 Медников, М. М. Первый исследователь архитектуры: [Иван Федорович Годовиков (1807—1868)] / М. М. Медников // Псковская земля. История в лицах. «Сии бо люди крылати…» / [ред.-сост. Т. В. Вересова; худ. Г. И. Метченко]. — М., 2007. — С. 168—170

Ссылки 
 Годовиков Иван Фёдорович (1807, Петербург - 1868, Петербург), военный инженер, краевед, исследователь псковской архитектуры

 

Умершие от тифа